Ana Miranda es un nombre de mujer que puede hacer referencia a:

Ana Miranda de Lage (1946-), política socialista vasca.
Ana María Miranda (1949-), cantante y activista política chilena.
Ana Miranda (1951-), novelista, poetisa y actriz brasileña.
Ana Miranda Paz (1971-), política nacionalista gallega.